Vorbire Directă este prima formație de hip-hop din România ea fiind promovată prima oară la Radio Nova de către DJ Sleek, DJ-ul pionier al hip-hop-ului românesc. Formația de față nu a scos niciodată un album oficial ci doar câteva piese lansate la posturile de radio dat fiind faptul că primul album hip-hop oficial din România a apărut în anul 1995 Rap-Sodia efectului defectului de R.A.C.L.A. iar trupa Vorbire Directă s-a retras în anul 1995 când încă nu prea era cunoscut fenomenul de hip-hop în România.

In 1993, la Radio UniPlus, realizatorul emisiunii "Yo! Rap is movin'!" Adi Niculescu difuzează prima lor melodie "Banii".
In 1994, la aceeași emisiune a fost difuzată și melodia "Suparare, suparare"

Membrii trupei: M.C. Robby si D.J. Cristi.

Formații de hip hop